Ново-Ботево () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 18 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Ведрина, в состав которого входит Ново-Ботево, должность кмета (старосты) исполняет Елена Статева Друмева (независимый) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Безценен архив на Карел Шкорпил излезе на бял свят
 ГЕРОИЧНИ СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДОБРУДЖА: БИТКАТА ПРИ СЕЛО КОЧМАР
 Статистика населения

Сёла Добричской области